Райцы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Райцы — агрогородок в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Райцы — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Райцы — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Райцы — деревня в Шимском районе Новгородской области.